

Pessoas
Friedrich Schiller (1759 — 1805), poeta, filósofo e historiador alemão
Heinz Schiller (1930 - 2007), piloto de Fórmula 1 suíço.
Ferdinand Canning Scott Schiller (1864 - 1937), filósofo anglo-germânico, alinhado ao pragmatismo de William James.

Localidades

Schiller Park

Outros
3079 Schiller
Ou ainda:
Solenopsis schilleri
Schillertheater

Desambiguações de sobrenomes